Schümmerich ist eine Bezeichnung für:
 einen Ortsteil von Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Oberschümmerich.
 einen Ortsteil von Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Unterschümmerich.
 eine Sammel-Ortsbezeichnung für die Orte Ober- und Unterschümmerich in der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen.